Boog van Titus (Forum Romanum), oud-Romeinse ereboog bij het Forum Romanum.
 Boog van Titus (Circus Maximus), oud-Romeinse triomfboog in het Circus Maximus.